Histiée ou Istiée est une ancienne ville antique, située au nord d'Eubée (Grèce centrale)
 Istiaía, ville moderne située au même endroit, faisant partie du dème d’Histiée-Edipsós
 Histiée () est le tyran de la ville de Milet sous la suzeraineté de l'empire du roi perse Darius I.

Homonymie historique